Die 29. Bandy-Weltmeisterschaft wurde vom 18. Januar bis 25. Januar 2009
in den schwedischen Städten Eskilstuna, Solna, Stockholm, Västerås und Uppsala ausgetragen.

Spielmodus 
Die sechs Mannschaften in der A-Gruppe spielten in der Vorrunde jeweils einmal gegeneinander. Die vier erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für das Halbfinale. Der Sechste der A-Gruppe trug ein Relegationsspiel gegen den Ersten der B-Gruppe um den Klassenerhalt in der A-Gruppe.

Teilnehmende Mannschaften

Vorrunde

Spielergebnisse

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

Abschlusstabelle

A-Weltmeisterschaft

B-Weltmeisterschaft

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 12

Spiel um Platz 10

Spiel um Platz 8

Spiel um Platz 6

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistiken

Torschützenliste

Weblinks 
 bandycup.se (archiviert)
 bandysidan.nu

2009
Sportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Schweden
Bandy (Schweden)